Johann Haeberlin oder Johann Häberlin ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Häberlin (1753–1790), deutscher Rechtswissenschaftler